Grand Prix Austrii 1999 – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1999.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Bibliografia 
 Grosser Preis von Österreich 1999

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Austria
1999
1999 w Austrii